Резекненский район () — бывший административный район на юго-востоке Латвии в области Латгалия в 224 км к востоку от Риги. Граничил с Лудзенским, Балвским, Мадонским, Прейльским и Краславским районами и городом республиканского подчинения Резекне.

Города и посёлки 
 город Виляны — 3764 человека (2004)

Экономика района 
Транспортные связи Резекненского района осуществляются через железную дорогу (224 км от Риги)

Культура и образование

Здравоохранение

Численность населения и национальный состав 
Численность населения Резекненского района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 43 090 человек, плотность — 15,34 человек на км².

Религиозный состав населения 
Большинство населения Резекненского района исповедует католицизм. Проживающее в районе население русской национальности исповедует православие и старообрядчество.

История района 
До 1917 года на территории Резекненского района располагался Режицкий уезд Витебской губернии. 11 ноября 1959 года к Резекненскому району была присоединена часть территории упразднённого Малтского района, а 17 апреля 1962 года — части территорий упразднённых Дагдского и Карсавского районов.

Примечания 

Районы Латвии